McElroy est un nom de famille notamment porté par :
 Alan B. McElroy, un réalisateur et scénariste américain.
 Immanuel McElroy (né en 1980), un joueur de basket-ball américain.
 Joseph McElroy (né en 1930), écrivain américain.
 Neil H. McElroy (1904-1972), homme politique américain.
 Robert McElroy (né en 1954), cardinal américain, évêque de San Diego.
 Wendy McElroy (née en 1951), une anarchiste individuelle et une féministe individuelle canadienne.

Homonymie de patronyme